Robert Bourgi
 Hussein Bourgi